Эмиль Хартман (; ,  — , ) — датский композитор и органист, сын Й. П. Э. Хартмана.

Биография 
Первоначальное музыкальное образование получил у своего отца и у мужа своей старшей сестры Нильса Гаде. Первое сочинение Хартмана датировано 1857 г., в следующем году он получил первый крупный заказ (совместно с Августом Виндингом) — работу над музыкой для нового балета Августа Бурнонвиля. Закончив эту работу, Хартман-младший уехал в Германию для совершенствования композиторского мастерства, задержавшись особенно в Лейпциге. По возвращении в 1861 г. занял место органиста в церкви Святого Иоанна в Копенгагене, с 1871 г. органист королевской часовни во дворце Кристиансборг. В 1890—1892 гг. возглавлял Датское музыкальное общество.

Автор фортепианного, скрипичного и виолончельного концертов (записанных в 2005 г. Хельсингборгским симфоническим оркестром под управлением Ханну Линту), 4 симфоний, камерной, вокальной и хоровой музыки.

Примечания

Ссылки 
 
 Краткая биография на сайте лейбла Naxos 

Композиторы Дании
Балетные композиторы Дании XIX века
Органисты Дании
Академические музыканты Дании